The Professionals (en español: Los profesionales) puede hacer referencia a:

 The Professionals, una serie de televisión emitida entre 1977 y 1985;  
 The Professionals,  una banda británica formada a mediados del año 1979; o
 The Professionals,  una película basada en la novela A Mule for the Marquesa de Frank O'Rourke.